Municipio de Island Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Island Grove (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Island Grove (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.